VGM est un sigle utilisé pour :
 en biologie,
 végétal génétiquement modifié, une appellation minoritaire synonyme de plante génétiquement modifiée,
 volume globulaire moyen, un paramètre sanguin rendant compte de la taille des globules rouges ;
 en informatique,
 video game music, un terme anglais correspondant à musique de jeu vidéo,
 VGM, un format de fichiers audio pour de multiples plates-formes de jeux vidéo ;
 en langage bancaire, virement de gros montant, un virement de trésorerie urgent ou dont le montant est supérieur à 800.000 € ;
 Van Gogh Museum, le nom anglais du Musée Van Gogh d'Amsterdam.

Sigle de 3 caractères